Nilo Ossani, cantante italiano
 Olga Ossani, giornalista, scrittrice e femminista italiana